Иванкова () — село в Верхнянской сельской общине Калушского района Ивано-Франковской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 108 человек. Занимает площадь 1,84 км². Почтовый индекс — 77324. Телефонный код — 03472.

Ссылки 
 Иванкова на сайте Верховной рады Украины